La Unitat de Brigades d'Emergència de la Generalitat Valenciana és la unitat on s'adscriuen els bombers forestals del País Valencià. Es tracta d'un servei essencial de protecció civil integrat al telèfon d'emergència de la Comunitat Valenciana: 112.

La Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències de la Generalitat Valenciana, defineix la Unitat de Brigades d'Emergència com "un servei públic essencial amb caràcter autonòmic, pel qual el seu comandament l'ostenta la Conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, a través de la direcció general corresponent." La Unitat de Brigades d'Emergència està integrada pel conjunt de persones que, pertanyents a l'administració o contractades per ella, per la seua formació específica i dedicació exclusiva, tenen com a missió la intervenció essencial enfront d'emergències. La U.B.E. és un servei de titularitat de la Generalitat Valenciana, gestionat actualment de forma ordinària i extraordinària pels Consorcis Provincials de Bombers de Castelló, València i Alacant.

Unitats 
La U.B.E. s'integra per les Brigades d'Emergència, terrestres i helitransportades.

Terrestres 
A la província de Castelló estan formades per sis bombers forestals. Un Cap d'Unitat, un Subcap d'Unitat, tres bombers forestals especialistes i un conductor d'autobomba. La dotació es transporta amb un vehicle tot terreny anomenat Unitat de Transport de Personal (U.T.P.) i un camió tot terreny dotat d'una bomba anomenat Bomba Forestal Pesada (B.F.P.). Aquestes brigades estan especialitzades en l'atac directe i indirecte contra incendis forestals i la intervenció en altres emergències d'origen meteorològic o produïdes en l'entorn rural. A les províncies de València i Alacant, el personal transportat a l'U.T.P. i al B.F.P. es consideren unitats independents.

Heli-transportades d'Emergència 
Les Brigades Heli-transportades d'Emergència estan formades per un Cap d'Unitat al front d'una brigada de bombers forestals heli-transportats. Aquestes brigades estan especialitzades en maniobres amb helicòpters i en realitzar un primer atac als incendis forestals fent possible una contenció dels mateixos fins a l'arribada de mitjans terrestres.

Referències 

Generalitat Valenciana
Incendis forestals